Quatre navires de la Regia Marina puis de la Marina militare italienne ont porté le nom de Giuseppe Garibaldi, en l'honneur de Giuseppe Garibaldi :
 le , une frégate lancée en 1860 ;
 le , un croiseur cuirassé de la classe du même nom, entré en service en 1899 ;
 le , un croiseur léger de la classe Condottieri entré en service en 1936 ;
 le , un porte-aéronefs lancé en 1985, navire amiral de la marine italienne.

Voir aussi 
 
 

Nom de bateau de la Marine italienne